Alexander von Jordis (1743-1818), général autrichien
 Christine Jordis (née en 1942), écrivain, journaliste et éditrice française
Georg Firnhaber von Eberstein-Jordis (1797-1848), homme politique allemand
 Heinrich Jordis von Lohausen (1907-2002), général autrichien
 Tristan Jordis, écrivain français